Augenkontakt bezeichnet:

 Kontakt der Augen mit einer Substanz
 Blickkontakt

Siehe auch